Deutsches Heer ("esercito tedesco") può riferirsi a:

Deutsches Heer (1871-1919), l'esercito tedesco dall'unificazione (1871) fino alla prima guerra mondiale inclusa;
Deutsches Heer (Bundeswehr), l'esercito tedesco odierno.